Кендзьор Петро Іванович (1967) — український педагог, громадський діяч, кандидат педагогічних наук.
 Кендзьор Ярослав-Петро Михайлович (1941) — український політик правого спрямування. Народний депутат України 6-ти скликань.

Прізвища